Bönner ist der Name von:

 Egon Bönner (1901–1981), nationalsozialistischer deutscher Politiker
 Karl Heinz Bönner (1932–2017), deutscher Entwicklungspsychologe